Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Henri Kontinen–John Peers finn-ausztrál páros volt, ők azonban ebben az évben a második körben kiestek. A győzelmet a 7. kiemelt Oliver Marach–Mate Pavić osztrák-horvát páros nyerte, miután a döntőben 6–4, 6–4 arányban győztek a kolumbiai Juan Sebastián Cabal–Robert Farah páros ellen.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

F2